Bobrówko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
Bobrówko, un village dans la powiat de Strzelce-Drezdenko ;
Bobrówko, un village dans la powiat de Sulęcin.
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Bobrówko, un village de la gmina de Piecki, dans la powiat de Mrągowo.